Wednesday steht für:
 die englische Bezeichnung für Mittwoch
 Wednesday (Band), britisch-deutsche Band
 Wednesday 13 (Band), US-amerikanische Band
 das fiktive Mädchen Wednesday Addams, siehe The Addams Family
 Wednesday (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2022)

Wednesday ist der Name folgender Personen:
 Ash Wednesday (Musiker), australischer Musiker
 Wednesday 13 (eigentlich Joseph Poole; * 1976), US-amerikanischer Musiker 

Siehe auch:
 Wednesday Night Prayer Meeting, Jazzkomposition von Charles Mingus
 Wednesday Morning, 3 A.M., Albums von Simon and Garfunkel
 Sheffield Wednesday, Fußballmannschaft